Molok har flere betydninger:
Molok (øgle) – En australsk øgle
Molok (guddom) – En gammeltestamentlig guddom